Дми́трий Никола́евич Абаку́мов () — российский футболист, вратарь клуба «Арарат-Армения». Мастер спорта России (2016).

Карьера

Клубная 
Начал заниматься футболом в родном Воронеже в команде «Факел» и ДЮСШ «Рудгормаш». Зимой 2007 года перешёл в ЦСКА, за молодёжную команду которого выступал на протяжении двух сезонов. Сезоны 2009, 2010 и 2011/12 провёл в клубе «КАМАЗ», выступавшем в первом дивизионе. В его составе сыграл в 35 матчах, в которых пропустил 37 мячей. 28 июня 2012 года стал игроком «Мордовии». 17 сентября в игре с «Крыльями Советов» (2:3) дебютировал в премьер-лиге. 8 февраля 2014 года перешёл в «Оренбург». Сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Являлся основным вратарём клуба на протяжении трёх лет. В 2016 году завоевал кубок ФНЛ и вышел в премьер-лигу, став лучшим вратарём сезона-2015/16 в ФНЛ. Полуфиналист кубка России-2014/15. В декабре 2017 года по взаимному соглашению сторон расторг контракт с клубом. Концовку сезона-2017/18 провёл в «Луче-Энергии». Летом 2018 года перебрался в клуб «Арарат-Армения».

В сборной 
В ноябре 2011 года вызывался в сборную ФНЛ на матч со сборной итальянской Серии Б (1:2).

1 августа 2012 года был вызван во вторую сборную России на товарищеский матч с юношеской сборной Бельгии (4:0), но участия в нём не принял.

Играл за юношеские сборные России (до 16, до 17, до 18 и до 19 лет).

Достижения 
 Победитель первенства ФНЛ: 2015/16
 Обладатель кубка ФНЛ: 2016
 Чемпион Армении: 2018/19, 2019/20
 Финалист кубка Армении: 2019/20
 Победитель суперкубка Армении: 2019

Личная жизнь 
Жена Анастасия, двое детей: сыновья Артём и Александр.

Клубная статистика 

* Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Арарат-Армения»